Freie Tribüne ist der Titel folgender Zeitschriften:

 Freie Tribüne (Wien), Organ der Poale Zion in Österreich (1919–1921)
 Freie Tribüne (London), Monatszeitschrift deutscher Antifaschisten (1939–1946) 
 Freie Tribüne, Parteizeitung für die Unabhängige Arbeiterpartei Deutschlands (1951–1952)